О́фанто (; ; ) — река на юге Италии. Длина — 145 км, площадь водосборного бассейна — 2760 км². Течёт по территории областей Кампания, Базиликата и Апулия.

Исток в Южных Апеннинах, в коммуне Торелла-деи-Ломбарди. Впадает в залив Манфредония Адриатического моря недалеко от города Барлетта.

В древности называлась Ауфи́д или Авфи́д (). В 216 году до н. э. около реки произошла битва при Каннах.

Примечания 

Реки, впадающие в Адриатическое море
Реки Апулии
Реки Базиликаты
Реки Кампании